Marzagão (Goiás), município no Brasil
 Marzagão (Carrazeda de Ansiães), freguesia em Portugal
 Marzagão (Rosário Oeste), distrito no Brasil

Desambiguações de topônimos